56-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:
 56-я армия (СССР)
 56-я армия (Япония)